

Geografia

Germania 
 Esch – comune del circondario del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)
 Esch – comune del circondario rurale di Bernkastel-Wittlich (Renania-Palatinato)

Lussemburgo 
 Esch-sur-Alzette – comune del distretto di Lussemburgo

Paesi Bassi 
Esch – villaggio nella provincia del Brabante Settentrionale, nel comune di Haaren.

Persone 
 Arnold Esch (1936) – storico tedesco e direttore dell'Istituto Storico Germanico di Roma (1988-2001)

Pagine correlate 
Aesch – pagina di disambiguazione